Tlenek tytanu może oznaczać:
 tlenek tytanu(IV) (dwutlenek tytanu), TiO2
 tlenek tytanu(II), TiO, niestechiometryczny tlenek
 tlenek tytanu(III), Ti2O3
 Ti3O
 Ti2O - tlenek zasadowy
 δ-TiOx (x= 0,68 - 0,75)
 TinO2n−1 dla n w przedziale 3 - 9 np. Ti3O5, Ti4O7 itp.

Przypisy